Ludwig von Eberstein ist der Name folgender Personen:

* Ludwig von Eberstein (Bischof) (vor 1469–nach 1480), katholischer Geistlicher, Bischof des Bistums Cammin
 Ludwig von Eberstein (Diplomat) (1527–1590), kaiserlicher Diplomat, später Vertreter der pommerschen Landstände und Herzoglich Pommerscher Rat